Mount Ida – capoluogo della Contea di Montgomery, Arkansas
 Mount Ida – città della Contea di Grant, Wisconsin

Pagine correlate
 Monte Ida